Kappeln peut faire référence à :
 Kappeln, ville allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Kappeln, commune allemande de l'arrondissement de Kusel, en Rhénanie-Palatinat.

Voir aussi 
 Cappeln (Oldenburg)